Apóstolos Diamantís (2000- ), footballeur grec ;
 Roger Diamantis (1934-2010),  producteur cinématographique et directeur de salle de cinéma français ;
 Zervas Diamantis (1790-1856), chef macédonien.